Клифф Чанг () — американский художник комиксов. Наиболее известен работами над такими сериями, как Human Target, Beware the Creeper, Crisis Aftermath: The Spectre, Green Arrow/Black Canary, Wonder Woman и Paper Girls.

Образование 
Чанг окончил Гарвард-колледж.

Карьера 
Чанг работал над серией Green Arrow/Black Canary вместе с Джаддом Винником с 1 по 7 выпуск. После этого он ещё делал обложки для серии вплоть до 15 выпуска.

В сентябре 2011 года DC Comics запустила новую серию Wonder Woman в рамках , и Чанг выступил в ней художником. Сценаристом был Брайан Аззарелло.

В 2015 году он начал работать над Paper Girls от Брайана Вона для Image Comics.

Личная жизнь 
Чанг живёт в Бруклине.

Награды и признание 
В 2016 году Чанг получил премию Айснера в категории «Best Penciller/Inker» за работу над Paper Girls.

В 2019 году сайт Comic Book Resources назвал его одним из 10 лучших художников комиксов десятилетия.

Библиография 

 The Big Book of… (Paradox Press):
 «Little Red Cap» (The Big Book of Grimm, 1999)
 «The Decade of Evel» (The Big Book of the 70s, 2000)
 Flinch #11: «Emergent» (Vertigo, 2000)
 Vertigo Secret Files & Origins: Swamp Thing: «Bitter Fruit» (Vertigo, 2000)
 Golden Age Secret Files: «The Dawn of the Golden Age» (DC Comics, 2001)
 Martian Manhunter vol. 3 #35: «In My Life, Part Three» (DC Comics, 2001)
 Wonder Woman: Our Worlds at War: «Inspiration!» (DC Comics, 2001)
 Detective Comics (DC Comics):
 Josie Mac:
 «Lost Voices» (#763-772, 2001—2002)
 «Trading Up» (#784, 2003)
 «Victims» (#815-816, 2006)
 Grendel: Red, White and Black #4: «Evidence of the Devil» (Maverick, 2002)
 Batman: The Golden Streets of Gotham (DC Comics, 2003)
 Beware the Creeper #1-5 (Vertigo, 2003)
 Human Target vol. 2 #6-10, 14-16, 19-21 (Vertigo, 2004—2005)
 Nightwing vol. 2 #111, 113 (DC Comics, 2005)
 Crisis Aftermath: The Spectre #1-3: «Dead Again» (DC Comics, 2006)
 Tales of the Unexpected vol. 2 #1-8: «Dr. Thirteen» (DC Comics, 2006—2007)
 Green Arrow/Black Canary #1-4, 6 (DC Comics, 2007—2008)
 Countdown to Final Crisis #4: «The Origin of Ra’s Al Ghul» (DC Comics, 2008)
 Supergirl vol. 5 #50: «A Hero’s Journey» (DC Comics, 2010)
 The Brave and the Bold vol. 3 #33: «Ladies' Night» (DC Comics, 2010)
 Neil Young’s Greendale (Vertigo, 2010)
 Zatanna vol. 2 #8-10 (DC Comics, 2011)
 DMZ #57: «Collective Punishment: Amina, Mother of One» (Vertigo, 2011)
 Wonder Woman vol. 4 #1-4, 7-8, 11-12, 0, 15-16, 18, 20-23, 27-29, 32-35 (DC Comics, 2011—2014)
 The Witching Hour: «Mars to Stay» (Vertigo, 2013)
 Batman: Black and White vol. 2 #6: «Clay» (DC Comics, 2014)
 Thought Bubble Anthology #4: «Morning on Europa» (Image, 2014)
 Secret Origins vol. 3 #6: «The Secret Origin of Wonder Woman!» (DC Comics, 2014)
 Little Nemo: Dream Another Dream: «Little Nemo in Slumberland» (Locust Moon, 2014)
 Paper Girls #1-30 (Image, 2015—2019)
 Mine!: «Fright of the Morning Dread!» (ComicMix, 2017)
 Where We Live: «Biography of a Bullet» (Image, 2018)

Обложки 

 All-Star Comics Archives Volume 7 hc (DC Comics, 2001)
 Batgirl #38 (DC Comics, 2003)
 Batman: Gotham Knights #61-68 (DC Comics, 2005)
 Batman: Legends of the Dark Knight #190-191, 212 (DC Comics, 2005—2007)
 Gotham Central #31 (DC Comics, 2005)
 Green Arrow vol. 3 #52-53 (DC Comics, 2005)
 Red Sonja: Monster Isle #1 (Dynamite, 2006)
 Outsiders: Five of a Kind: Katana/Shazam #1 (DC Comics, 2007)
 Green Arrow/Black Canary #5, 7-14 (DC Comics, 2008—2009)
 Hawkman Companion sc (TwoMorrows, 2008)
 Secret Six vol. 3 #1-2, 30 (DC Comics, 2008—2011)
 Detective Comics #864-865 (DC Comics, 2010)
 Birds of Prey vol. 2 #1, 3 (DC Comics, 2010)
 Justice League: Generation Lost #6-13 (DC Comics, 2010—2011)
 Shazam! #1 (DC Comics, 2011)
 American Vampire: Survival of the Fittest #1 (DC Comics, 2011)
 Flashpoint: Deadman and the Flying Graysons #1-3 (DC Comics, 2011)
 Wonder Woman vol. 4 #5-6, 9-10, 13-14, 17, 19, 24-26, 30-31 (DC Comics, 2012—2014)
 Sacrifice #2 (Sam Humphries, 2012)
 The New Deadwardians #1 (Vertigo, 2012)
 Action Comics vol. 2 #12 (DC Comics, 2012)
 Before Watchmen: Minutemen #3 (DC Comics, 2012)
 The Green Team: Teen Trillionaires #1 (DC Comics, 2012)
 Superman/Wonder Woman #1, 18 (DC Comics, 2013—2015)
 Superman Unchained #3 (DC Comics, 2013)
 Batman/Superman #6 (DC Comics, 2014)
 Dead Boy Detectives #1 (DC Comics, 2014)
 Hellblazer Volume 8: Rake at the Gates of Hell tpb (Vertigo, 2014)
 Batgirl vol. 4 #33, 36, 39-40 (DC Comics, 2014—2015)
 G.I. Joe vol. 4 #1 (IDW Publishing, 2014)
 Life with Archie vol. 2 #37 (Archie Comics, 2014)
 Robin Rises: Omega #1 (DC Comics, 2014)
 Teen Titans vol. 5 #1 (DC Comics, 2014)
 Starlight #6 (Image, 2014)
 Drifter #1 (Image, 2014)
 Detective Comics vol. 2 #35, 44 (DC Comics, 2014—2015)
 The Multiversity: Thunderworld #1 (DC Comics, 2015)
 Robin Rises: Alpha #1 (DC Comics, 2015)
 Batman Eternal #48-51 (DC Comics, 2015)
 Ant-Man #3 (Marvel, 2015)
 Hellbreak #1 (Oni Press, 2015)
 Sons of the Devil #3 (Image, 2015)
 Archie vol. 2 #3 (Archie Comics, 2015)
 Ms. Marvel vol. 3 #19 (Marvel, 2015)
 Ms. Marvel vol. 4 #1-3 (Marvel, 2016)
 Spider-Gwen vol. 2 #2 (Marvel, 2016)
 Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles #1 (DC Comics, 2016)
 The Dark Knight III: The Master Race #2 (DC Comics, 2016)
 Silver Surfer vol. 6 #1 (Marvel, 2016)
 Spider-Man/Deadpool #3 (Marvel, 2016)
 Jughead vol. 3 #6 (Archie Comics, 2016)
 Betty and Veronica vol. 3 #1 (Archie Comics, 2016)
 Star Wars: Darth Vader #25 (Marvel, 2016)
 Moonshine #6 (Image, 2017)
 Nova vol. 7 #2 (Marvel, 2017)
 America #1 (Marvel, 2017)
 Batman/The Shadow #1 (DC Comics/Dynamite, 2017)
 The Infinite Loop vol. 2 #1 (IDW Publishing, 2017)
 Southern Bastards #17 (Image, 2017)
 Dark Nights: Metal #1, 6 (DC Comics/Dynamite, 2017—2018)
 Black Magick #9 (Image, 2017)
 Gideon Falls #2 (Image, 2018)
 The Archies #7 (Archie Comics, 2018)
 The Wicked + The Divine #38 (Image, 2018)
 Asgardians of the Galaxy #1 (Marvel, 2018)
 Barbarella #10 (Dynamite, 2018)
 The Weatherman #6 (Image, 2018)
 Uncanny X-Men vol. 5 #1 (Marvel, 2019)
 Faithless #3 (Boom! Studios, 2019)
 Doctor Doom #1 (Marvel, 2019)

Примечания 

Сотрудники DC Comics